Strzelanie z karabinu pneumatycznego z 10 metrów mężczyzn – konkurencja rozegrana 8 sierpnia 2016 roku podczas letnich igrzysk w Rio de Janeiro.

W kwalifikacjach wystąpiło 50 zawodników, którzy mieli 40 strzałów do tarczy, która była oddalona o 10 metrów. Do finału zakwalifikowało się 8 strzelców, których suma zdobytych punktów była najwyższa.

Finałowa runda liczyła 20 strzałów. Od ósmej rundy po każdej parzystej odpadał najsłabszy zawodnik, aż do osiemnastej rundy, po której zostało dwóch najlepszych strzelców. Do sumy wyniku walczących zawodników w finale nie liczyły się strzały z kwalifikacji. Miejsca były przyznawane w kolejności eliminacji olimpijczyków.

Złoty medal zdobył Włoch Niccolò Campriani, srebrny – Ukrainiec Serhij Kulisz, a brązowy – Rosjanin Władimir Maslennikow.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy świata i olimpijskie przed rozpoczęciem zawodów:

Runda kwalifikacyjna – 40 strzałów

Runda finałowa – 20 strzałów

Wyniki 
Źródło:

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016